Аддамс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Аддамс, Ава (род. 1981) — британская порнозвезда.
 Аддамс, Джейн (1860—1935) — американский социолог и философ.
 Аддамс, Дженни (1909—?) — бельгийская фехтовальщица, чемпионка мира.
 Аддамс, Доун (1930—1985) — английская киноактриса.
 Аддамс, Чарльз (1912—1988) — американский художник-карикатурист.

Другое 
 Петер Аддамс — псевдоним немецкого писателя Бориса Дьяченко (1917—1975)

См. также 
 Адамс
 Семейка Аддамс